FSH kan syfta på: 

 FSH – en gonadotropin som produceras i adenohypofysen, se Follikelstimulerande hormon
 FSH – en supporterförening för Örgryte IS